Karlova Ves (okres Bratislava IV), een gemeente in Slowakije
 Karlova Ves (okres Rakovník), een gemeente in Tsjechië